Quatuors avec piano de Beethoven
 Quatuors avec piano de Mozart

Voir aussi